Název Lísky může znamenat:
 Líska (Corylus), rod rostlin
 Líska obecná – keř z tohoto rodu
 Lísky (Chvalnov-Lísky), část obce Chvalnov-Lísky v okrese Kroměříž
 Lísky (Všelibice), část obce Všelibice v okrese Liberec
 Lísky (Koberovice), část obce Koberovice v okrese Pelhřimov

Podobný název má
 Líský, obec v okrese Kladno